Caterham steht für:

 Caterham (Surrey), Stadt im District Tandridge, Grafschaft Surrey, England
 Caterham Cars, britischer Automobilhersteller
 Caterham F1 Team, ein Formel-1-Rennstall
 Caterham Racing, ein GP2-Rennstall